Rzepnik – wieś w województwie podkarpackim, powiecie krośnieńskim, gminie Wojaszówka
 Rzepnik – potok w województwie małopolskim, powiecie krakowskim, gminie Mogilany